LItalie peut désigner :
 l'Italie, un pays d'Europe du Sud bordé par la mer Méditerranée ;
 l'Italie du Nord, une dénomination de l'usage courant de la portion de l'Italie située au nord de la péninsule italienne ;
 l'Italie, une région géographique d'Europe du Sud composée de l'Italie, de Saint-Marin, du Vatican, de Monaco, de Malte et d'une partie de la France, de la Suisse, de la Slovénie et de la Croatie ;
 l'Italie continentale, la partie septentrionale de l'Italie située autour de la plaine du Pô ;
 la péninsule italienne, une péninsule d'Europe constituant la partie centrale de la région géographique de l'Italie ;
 l'Italie insulaire, les îles constituant notamment les parties méridionales et occidentales de la région géographique de l'Italie ;
 l'Italie, une région de l'Empire romain ;
 la Grande Italie, le concept irrédentiste fasciste ;
 l'Italie, un pavillon du parc d'attractions Epcot aux États-Unis ;
 lItalie, un bateau à roues à aubes de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman ;
 Italie, une station de la ligne A du métro de Rennes.
 L'auberge d'Italie, auberge hospitalière située à La Valette à Malte.

Voir aussi 
 
 
 
 
 Avenue d'Italie